

Sciences et techniques 
 Neander est un astéroïde de la ceinture principale, ainsi nommé en hommage à Joachim Neander.
 Lerista neander est une espèce de sauriens, de la famille des Scincidae.

Culture et société 
 La Compagnie Bodecker & Neander remplace en 2005 le Théâtre mimomagique fondé en 1996 par les musiciens et mimes Wolfram von Bodecker et Alexander Neander.

Patronyme 

 August Neander (1789-1850), un théologien protestant prussien ;
 Daniel Amadeus Neander (1775-1869), évêque prussien ;
 Joachim Neander, pseudonyme de Joachim Neumann (1650-1680), un pasteur, poète et musicien allemand ;
 Michael Neander ou Michel Néander (1525-1595), un philologue allemand ;
 Michael Neander (1529-1581), un professeur de médecine de l'Université d'Iéna.

Toponyme 
 La vallée de Néander (en allemand : Neandertal), ainsi nommée en hommage au pasteur Joachim Neander, est une vallée située au bord du Düssel, à une dizaine de kilomètres de Düsseldorf en Allemagne. C'est dans cette vallée qu'ont été trouvés les premiers ossements de l'homme de Néandertal (Homo neanderthalensis).